Боднар — фамилия. Известные носители:

 Боднар, Василий Миронович (род. 1976) — украинский дипломат.
 Боднар, Владимир Лукич (род. 1942) — приднестровский государственный деятель.
 Боднар, Виталий Иванович (род. 1986) — украинский программист, основатель криптобиржи BTC-Alpha.
 Боднар, Игорь Ярославович (1941—2011) — украинский график, представитель поколения художников-шестидесятников, профессор Львовской национальной академии искусств.
 Боднар, Ласло (род. 1979) — венгерский футболист.
 Боднар, Мацей (род. 1985) — польский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Боднар, Николай Николаевич (род. 1972) — украинский шахматист, заслуженный тренер Украины, международный мастер, мастер спорта Украины, судья национальной категории.
 Боднар, Нина (род. 1962) — американская скрипачка.
 Боднар, Роман Николаевич — украинский политик, председатель Черкасской облгосадминистрации.
 Боднар, Эрика (род. 1948) — венгерская актриса театра и кино.

См. также 
 Бобнар, Татьяна (род.1969) — словенский политический и государственный деятель.